In 1986 werd het 45ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Mexico. Door het WK 1986 werd het competitiejaar 1985/86 opgeplist in twee seizoenen zodat de spelers zich ten volle konden concentreren op het WK. Na het eerste kampioenschap PRODE 1985 kreeg dit kampioenschap de naam México 86. Ondanks de naam 86 werd toch reeds in 1985 begonnen met de competitie, op 11 oktober en de competitie eindigde op 1 maart 1986, bijna drie maanden voor de start van het WK. De clubs werden in vier groepen van tien verdeeld waarvan de top vier telkens doorstootte naar de tweede fase, die in bekervorm gespeeld werd. Monterrey werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Mexicaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1985/86